Castillo de san joan är ett slott i Spanien.   Det ligger i provinsen Província de Girona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Castillo de san joan ligger  meter över havet.

Terrängen runt Castillo de san joan är varierad. Havet är nära Castillo de san joan åt sydost. Den högsta punkten i närheten är Sierra de Montnegre,  meter över havet,  km väster om Castillo de san joan.  Närmaste större samhälle är Blanes,  km sydväst om Castillo de san joan. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Katalonien